Alexandre III (papa) (Siena ? - Civitá Castellana, 1181), papa de l'església catòlica
 Alexandre III de Rússia (Sant Petersburg, 1845 - Livadiya, Crimea, 1894), tsar de Rússia (1881 - 1894) 
 Alexandre III d'Escòcia (1241 - 1286), rei d'Escòcia
 Alexandre III d'Imerètia, fill i successor del rei Jordi III d'Imerètia
 Alexandre III de Kakhètia, rei suplent de Kakhètia del 1736 al 1738
 Alexandre III de Macedònia (356 aC - 323 aC), rei de Macedònia
 Alexandre (emperador romà d'Orient) entre el 912 i el 913